A Dubrava név az alábbi földrajzi nevekben szerepel:

Bosznia-Hercegovina 
 Dubrava, Kalinovik község
 Dubrava Nova, Čelinac község
 Dubrava Sztara, Čelinac község
 Dubrave, Bosanska Gradiška község

Bulgária 
 Dubrava (Дъбрава), Blagoevgrad megye
 Dubrava (Дъбрава),  Dobrics megye
 Dubrava (Дъбрава),  Lovecs megye
 Dubrava (Дъбрава),  Sztara Zagora megye

Fehéroroszország 
 Dubrova (Дуброва), Breszti terület
 Dubrova (Дуброва), Korotkovics község, Zslobinszki járás, Gomeli terület
 Dubrova (Дуброва), Luk község, Zslobinszki járás, Gomeli terület

Horvátország 
 Dubrava, Zágráb városrésze
 Dubrava község, Zágráb megye
 Dubrava, Omiš község Split-Dalmácia megye 
 Dubrava, Ston község, Dubrovnik-Neretva megye
 Dubrava Križovljanska, Cestica község, Varasd megye
 Dubrava Pušćanska, Pušća község, Zágráb megye
 Dubrava Samoborska, Szamobor község, Zágráb megye
 Dubrava Zabočka, Zabok község, Krapina-Zagorje megye

Montenegro 
 Dubrava, Pljevlja község

Oroszország 
 Dubrava (Дубрава), Ufimszki járás, Baskírföld
 Dubrava (Дубрава), Braszovszki járás, Brjanszki terület
 Dubrava (Дубрава), Zsukovszki járás, Brjanszki terület
 Dubrava (Дубрава), Karacsevszki járás, Brjanszki terület
 Dubrava (Дубрава), Klincovszki járás, Brjanszki terület
 Dubrava (Дубрава), Pocsepszki járás, Domanicsszk község, Brjanszki terület
 Dubrava (Дубрава), Pocsepszki járás, Polnikovszk község, Brjanszki terület
 Dubrava (Дубрава), Sztarodubszki járás, Brjanszki terület
 Dubrava (Дубрава), Bogucsarszki járás, Voronyezsi terület
 Dubrava (Дубрава), Kurszki terület
 Dubrava (Дубрава), Teleljujszk község, Grjazinszki járás, Lipecki terület
 Dubrava (Дубрава), Kalinyingrádi terület

Szerbia 
 Dubrava (Дубрава), Bojnik község
 Dubrava (Дубрава), Ivanjica község
 Dubrava (Дубрава), Knić község
 Dubrava (Дубрава), Kuršumlija község
 Ravna Dubrava (Равна Дубрава), Gadžin Han község

Szlovákia 
 Dubrava (Dúbrava), Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
 Kistölgyes (Dúbrava) község szlovák neve, Eperjesi kerület, Szinnai járás
 Szepestölgyes (Dúbrava) község szlovák neve, Eperjesi kerület, Lőcsei járás